Saftleven ist der Familienname folgender Personen:

Cornelis Saftleven (um 1607–1681), niederländischer Maler
Herman Saftleven (1609–1685), niederländischer Maler